Kröttenbach ist der geographische Name für:
 Kröttenbach, Dorf der Gemeinde Unterschwaningen, Landkreis Ansbach, Bayern

 Kröttenbach (Arrabach), rechter Zufluss des Arrabachs (zum Lentersheimer Mühlbach, zur Wörnitz) bei Kröttenbach, Gemeinde Unterschwaningen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Kröttenbach (Neualtheimer Rohrbach), linker Zufluss des Neualtheimer Rohrbachs (zur Bickenalb) in Pinningen, Stadt Blieskastel, Saarpfalz-Kreis, Saarland

Siehe auch:
 Krettenbach
 Krottenbach
 Krötenbach